Будники — многозначное слово:

Группа людей 
  или  — бывшие будные майданные крестьяне, некогда приписанные к казенным будным майданам.

Топоним

Белоруссия 
 Будники — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Будники — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Будники — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Украина 
 Будники — село в Любомльском районе Волынской области.

Примечания